Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2011 — девятнадцатый розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим сезоном вместо клубов «Горняк» (Учалы), «Лидер» (Тюмень), «СК ГК-2» (Уфа) и «Сибирь-2» (Новосибирск) в чемпионат заявились клубы «Кумертау», «Прогресс» (Глазов), «Росток» (Самара) и его дубль.

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею